

Chimica e fisica
Risoluzione – (es. in un cromatogramma) indica un parametro nelle tecniche chimiche separative e analitiche
Risoluzione – nell'ottica e nella fisica dei fenomeni ondulatori
Risoluzione – accuratezza di una misura nella metrologia
Risoluzione chirale – di una miscela racemica
 Risoluzione – in spettrometria di massa, la capacità di uno strumento di distinguere due picchi adiacenti in uno spettro di massa

Diritto ed economia
Risoluzione – nell'ordinamento giuridico italiano
Risoluzione – nell'ordinamento giuridico dell'Unione Europea
Risoluzione congiunta – è uno strumento legislativo previsto nell'ordinamento degli Stati Uniti d'America
Risoluzione giudiziale – metodo di risoluzione delle controversie dell'ordinamento giuridico italiano
Risoluzione – istituto giuridico del diritto civile che scioglie il vincolo contrattuale
Risoluzione – nel fisco
Risoluzione ONU
Risoluzione UE
Meccanismo di risoluzione unico (SRM) – procedura di gestione delle crisi previsto dall'UE per le banche e le società di intermediazione mobiliare

Elaborazione delle immagini
Risoluzioni standard – video
Risoluzione dello schermo – nei monitor video
Risoluzione – nella grafica, qualità dell'immagine

Medicina
Risoluzione  – Processo di guarigione di una malattia o di una ferita

Musica
Risoluzione – La risoluzione nella teoria musicale tonale occidentale è il passaggio di una nota o un accordo dalla dissonanza (un suono instabile) a una consonanza (uno più definitivo o stabile).